Ostatni smok – film akcji z 1985 roku
 Ostatni smok – film fantasy z 1996 roku